Bernard IV van Armagnac, graaf van Armagnac en Fézensac (1160-1193)
 Bernard IV van Comminges, graaf van Comminges (1176-1225)
 Bernard IV van Astarac, graaf van Astarac (1249-1291)
 Bernhard IV van Anhalt, vorst van Anhalt-Bernburg (1348-1354)